Sáros – regione storica della Slovacchia
 Comitato di Sáros – comitato del Regno d'Ungheria

Pagine correlate 
 Šariš